NGC 4126 (другие обозначения — UGC 7123, MCG 3-31-47, ZWG 98.65, PGC 38565) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волос Вероники. Открыта Уильямом Гершелем в 1784 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4126
Волосы Вероники (созвездие)